Hombre: ser humano.

En las ciencias naturales 
 a un varón de la especie humana, de cualquier edad;
 a un varón adulto de la especie humana, acepción que es sinónimo de «señor», «sujeto»; por oposición al niño;
 a la humanidad, cada individuo, sin distinguir si es masculino o femenino, como en los siguientes casos. Sin embargo, el uso del vocablo hombre para referir a los individuos que no son hombres en sentido estricto (por ejemplo, mujeres) es actualmente cuestionado.

En las ciencias sociales

En la antropología
al género Homo, que incluye a varias especies humanas extintas, como por ejemplo al hombre de Neandertal y en oraciones como ... «el hombre aprendió a dominar el fuego»;
 raramente puede hacer referencia a cualquier individuo de la subtribu Hominina (antes llamados homínidos), que incluye por ejemplo al género Australopithecus;

En la sociología
a la sociedad humana, como por ejemplo en «el hombre del medievo tenía escasa esperanza de vida»;

En la demografía
a la totalidad de la población mundial, número de seres humanos que habitan el planeta Tierra en un momento dado;
al cónyuge o novio, vulgarmente, en relación con su esposa o pareja; por ejemplo, en «Mi hombre es muy atento y detallista»;
al varón dotado marcadamente de atributos que se han considerado propios de la masculinidad; por ejemplo, en «Él es todo un hombre»;

En la filosofía y el derecho
 a una persona física, en derecho, sujeto de derechos y deberes;
 a un individuo, en filosofía, como unidad lógica indivisible;
 a la condición humana, humanidad o género humano, conjunto de todos los individuos;

En las artes y los medios de comunicación

En el cine
 a Un hombre (1967), película dirigida por Martin Ritt y protagonizada por Paul Newman;
 Hombres, hombres (1985), película dirigida por Doris Dörrie;

En la televisión
 a Hombres (1997), creada y emitida por la emisora colombiana RCN Televisión;
 a El hombre (1999), emitida por el Canal 13 de Argentina;

En la música
 a Hombres, del grupo Fangoria;

En la literatura
 a Hombres, una de las razas introducidas por J.R.R. Tolkien en su mundo imaginario de la Tierra Media;
 a Hombre, el protagonista de una serie española de historietas de ciencia ficción;

Topónimos
 a Playa del Hombre, en el municipio de Telde, Gran Canaria, España;

Apellidos
 a Julio Martínez Hombre;

Además
 a un jugador, un participante en un juego de naipes o de otro tipo;
 al Hombre de jengibre, una galleta;
 a Isuzu Hombre, un modelo de automóvil.

Enlaces externos